Biller est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :
 Anna Biller (-), réalisatrice américaine ;
 Georg Christoph Biller (1955-2022), chef de chœur allemand ;
 John Biller (1879-1934), athlète américain ;
 Kenneth Biller, producteur de télévision ;